<< 67-я Церемонии вручения 69-я >>
68-я церемония вручения Прайм-тайм премии «Эмми» () — церемония вручения главной телевизионной премии США, награждающей лучшие телепрограммы года, вышедшие в прайм-тайм в период с 1 июня 2015 по 31 мая 2016 года. Вручение премий состоялось 18 сентября 2016 года в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, а ведущим премии был телеактер Джимми Киммел.

Список номинантов был озвучен 14 июля 2016 года актерами Энтони Андерсоном и Лорен Грэм в медиацентре Сабан и в прямом эфире на сайте премии.

Номинанты

Программы

Актёрские категории

Ведущие актёры

Актёры второго плана

Гостевые категории

Сценарии

Режиссура

Примечания 

2016
2016 год в Калифорнии
События 18 сентября
Сентябрь 2016 года
Телевизионные премии 2016 года